Einlaufen steht für:
 Schrumpfen (Textil), eine Größenänderung bei Textilien
 Einlaufen (Schifffahrt), der Vorgang des Einfahrens in einen Hafen und des Anlegemanövers (in der Seemannssprache)
 Aufwärmen (Sport), Warmmachen

Siehe auch:
 Einlauf